Bajić je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 175 oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe uvrščen na 2.499. mesto.

Znani slovenski nosilci priimka

Znani tuji nosilci priimka 
 Aleksander Bajić (* 1987), srbski nogometaš
 Branko Bajić (1911—1942), srbski komunist in politik
 Isidor Bajić (1878—1915), srbski skladatelj
 Josip Bajić (1926—1999), hrvaški dramski umetnik
 Leonard Bajić (1889—1948), hrvaški frančiškan in verski pisatelj 
 Miloš Bajić (1915—1995), srbski slikar
 Miloš Bajić (* 1994), srbski nogometaš
 Robert Bajić (* 1977), avstralski nogometaš  
 Slobodan Bajić(1916—1943), srbski komunist
 Vladimir Bajić (* 1987), srbski nogometaš 
 Vlado Bajić (1915—2004), bosansko-hercegovski general

Zunanje povezave